

Folklore 
 Leggenda di Colapesce – leggenda diffusa nell'Italia meridionale, in Sicilia e altre regioni del Mediterraneo, relative al personaggio di Colapesce

Letteratura 
 Colapesce – racconto di Raffaele La Capria pubblicato per la prima volta nel 1974
 Colapesce – racconto di Italo Calvino appartenente alla raccolta Fiabe italiane del 1956 
 Colapesce – composizione poetica in lingua tedesca di Conrad Ferdinand Meyer

Musica 
 Colapesce – cantautore italiano